Премьер-лига сезона 1999/2000 — 8-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Чемпионом стал «Манчестер Юнайтед», выигравший свой 13-й титул чемпиона Англии, 6-й титул Премьер-лиги и 2-й титул Премьер-лиги подряд. «Юнайтед» стал чемпионом с большим отрывом от ближайшего преследователя, «Арсенала», опередив его на 18 очков.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил Кевин Филлипс.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1999/2000 на сайте RSSSF.com 

1999
Премьер-лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000